Czerwonogród – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, do 1951 roku pod nazwą Krystynopol
 Czerwonogród – dawna miejscowość na Ukrainie, nad dolnym Dżurynem (lewy dopływ Dniestru), na północny zachód od Zaleszczyk